Буши (Kibushi, Shibushi) — диалект малагасийского языка, на котором преимущественно говорят в Майотте, заморском регионе Франции, расположенном в западной части Индийского океана.

Распространение

Письменность 
22 февраля 2006 года Совет по культуре, образованию и окружающей среды Майотты () ввёл официальный 25-буквенный алфавит языка Буши, основанный на латинском алфавите, из которого исключены буквы C, J, Q и X, а также добавлены Ɓ, Ɗ и N̈ .

Фонетика 
Ниже в квадратных скобках представлены звуки, которые обозначаются соответствующими буквами.

Гласные 
Алфавит языка Буши включает в себя 5 гласных букв.

Согласные 
В языке Буши 20 согласных букв.

Примечания 

Языки Коморских островов
Языки Мадагаскара
Языки Франции